Berceni több romániai település lehet:

 Berceni település Romániában, Ilfov megyében, Berceni község központja.
 Berceni település Romániában, Prahova megyében, Berceni község központja.

Lásd még:
 Berceni negyed Bukarestben